Натуральне число 188
 188 рік до нашої ери
 188 рік нашої ери